Albin Vidović (1943-2018) – pallamanista croato
 Ana Vidović (1980) – chitarrista croata
 Gabriel Vidović (2003) – calciatore croato, di ruolo centrocampista
 Gordan Vidović (1968) – ex calciatore belga, di ruolo difensore
 Marko Vidović (1988) – calciatore serbo naturalizzato montenegrino, di ruolo difensore
 Martin Vidović (1953) – arcivescovo cattolico croato
 Matej Vidović (1993) – sciatore alpino croato
 Miloš Vidović (1989) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Rada Vidović (1979) – cestista montenegrina
 Želimir Vidović (1953-1992) – calciatore jugoslavo, di ruolo difensore